Isla Pérez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla Pérez, Yucatán, ö, 
 Isla Pérez, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar